Гай Фурий Пацил може да се отнася за:
 Гай Фурий Пацил Фуз
 Гай Фурий Пацил (консул 412 пр.н.е.)
 Гай Фурий Пацил (консул 251 пр.н.е.)